Нойкирхен () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Штраубинг-Боген. Подчиняется управлению Хундердорф. Население составляет 1845 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 24,45 км². Официальный код — 09 2 78 154.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии